Boris Dittrich (1955), Nederlands jurist, activist en politicus (oud-Tweede Kamerlid)
 Frank Dittrich (1967), Duits langebaanschaatser
 Karl Dittrich, voorzitter VSNU, oud-voorzitter Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), oud-voorzitter Universiteit Maastricht, oud-voorzitter MVV
 René Dittrich (1920-1994), Nederlands burgemeester
 Kathinka Dittrich (1941), Duits journaliste en schrijfster
 Wolfgang Dittrich (1962), Duits triatleet